Calle 7 Honduras es un programa de televisión adaptado del programa chileno Calle 7 que se transmitió por TVN de lunes a viernes a las 18:00 horas. Emitido por Canal 11, conducido por Gustavo Vallecillo y Sinea David, anteriormente Ana Rico, en donde un grupo de jóvenes deben participar en distintas pruebas con el fin de no ser eliminados y poder ganar un gran premio final.

Temporadas

Primera temporada 

La primera temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 1 de noviembre de 2013 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a jueves competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación los viernes donde se ve quien dejara el programa.

 Isela Sánchez - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras
 Nelson Piedi - Se consagra Campeón de Calle 7 Honduras

 Jessie Mejía - Es la Subcampeona de la primera temporada.
 Oneal Barcelona - Es el Subcampeón de la primera temporada.

Segunda temporada 

El 13 de enero de 2014 se confirmó la segunda temporada del programa, la cual se estrenará en febrero. Los casting de esa temporada fueron el 1 de febrero en Tegucigalpa y el 8 de febrero en San Pedro Sula.

La segunda temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 28 de febrero de 2014 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa

 Isela Sánchez - Consagrándose Bicampeona de Calle 7 Honduras
 Marco Salomón - Se consagra Campeón de Calle 7 Honduras
 Ruby Contreras - Es la Subcampeona de la segunda temporada
 Luis Ángel Barahona - Es el Subcampeón de la segunda temporada

Tercera temporada 

La tercera temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 8 de agosto de 2014 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Karina Sánchez - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras
 Saddán Palacios - Se consagra Campeón de Calle 7 Honduras

 Kendy Rosales - Es la Subcampeona de la tercera temporada
 Marco Salomón - Es el Subcampeón de la tercera temporada

Cuarta temporada 

La cuarta temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 9 de enero de 2015 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Kendy Rosales - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras y Subcampeona de la tercera temporada.
 Saddán Palacios - Consagrándose  Bicampeón de Calle 7 Honduras
 Ena Gómez - Es la Subcampeona de la cuarta temporada
 Alejandro Reyes - Es el Subcampeón de la cuarta temporada

Quinta temporada 

La quinta temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 15 de mayo de 2015 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Paola Peña - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras
 Christopher Hernández - Se consagra Campeón de Calle 7 Honduras
 Montserrat Vallejo - Es la Subcampeona de la quinta temporada
 Erick Tábora - Es el Subcampeón de la quinta temporada

Sexta temporada 

La sexta temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 2 de octubre de 2015 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Lilian Baide - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras
 Christopher Hernández - Consagrándose Segundo Bicampeón de Calle 7 Honduras

 Montserrat Vallejo - Es la Bi-Subcampeona de la sexta temporada
 Júnior Izaguirre - Es el Subcampeón de la sexta temporada

Séptima temporada 

La séptima temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 26 de febrero de 2016 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Paola Peña - Consagrándose Bicampeona de Calle 7 Honduras
 Christopher Hernández - Consagrándose Tricampeón de Calle 7 Honduras

 Kenia Pineda - Es la Subcampeona de la séptima temporada
 Saddán Palacios - Es el Subcampeón de la séptima temporada

Octava temporada 

La octava temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el lunes 11 de julio de 2016 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Nolmy Alvarado - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras
 Christopher Hernández - Consagrándose Tetracampeón de Calle 7 Honduras y el primero a nivel internacional

 Kenia Pineda - Es la Bi-Subcampeona de la octava temporada
 Marco Salomón - Es el Bi-Subcampeón de la octava temporada

Novena temporada 

La novena temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el lunes 23 de enero de 2017 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

 Nolmy Alvarado - Se consagra Bicampeona de Calle 7 Honduras
 Abel Rodríguez - Se consagra Campeón de Calle 7 Honduras

 Jessie Mejía - Es la Bi-Subcampeona de la novena temporada 
 Christopher Hernández - Es el Subcampeón de la novena temporada

Décima temporada 

La décima temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el lunes 31 de julio de 2017 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en 
donde se ve quien dejara el programa.

 Kenia Pineda - Se consagra Campeona de Calle 7 Honduras y la Bi-Subcampeona de la séptima y octava temporada
 Christopher Hernández - Consagrándose Pentacampeón de Calle 7 Honduras y el primero a nivel internacional

 Nolmy Alvarado - Es la Subcampeona de la décima temporada.
 Yusmany Pineda - Es el Subcampeón de la décima temporada.

Undécima temporada 

La undécima temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el lunes 12 de febrero de 2018 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en 
donde se ve quien dejara el programa.

 Kendy Rosales - Consagrándose Bicampeona de la 11.ª temporada (subcampeona 3 temporada)
 Alén Martínez - Se consagra Campeón de Calle 7 Honduras

 Kenia Pineda - Es la Subcampeona de la 11.ª temporada (se consagra trisubcampeona de Calle 7 Honduras 7.ª, 8.ª y 11.ª)
 Yusmany Pineda - Es el Subcampeón de 11.ª temporada (Se consagra bisubcampeon 10 y 11 temporada)

Duodécima temporada 

La duodécima temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el lunes 6 de agosto de 2018 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en 
donde se ve quien dejara el programa.

 Lilian Baide - Consagrándose Bicampeona de la de Calle 7 Honduras
 Christopher Hernández - Consagrándose Hexacampeón de Calle 7 Honduras

 Kendy Rosales - Es la Subcampeona de la 12.ª temporada de Calle 7 Honduras (se consagra bisubcampeona de Calle 7 Honduras 3.ª y 12.ª)
 Alén Martínez - Es el Subcampeón de la 12.ª temporada de Calle 7 Honduras

Decimotercera temporada 

La decimotercera temporada de Calle 7 Honduras, -La competencia es de verdad- inició el viernes 25 de febrero de 2019 en donde fueron presentados los competidores. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en 
donde se ve quien dejara el programa.

 Kenia Pineda - Consagrándose Bicampeona de Calle 7 Honduras
 Alén Martínez - Consagrándose Segundo Bicampeón de Calle 7 Honduras

 Nolmy Alvarado - Es la Bi-Subcampeona de la decimotercera temporada.
 Yusmany Pineda - Es el Tri-Subcampeón de la decimotercera temporada.

Versión VIP 
 
Versión con famosos y participantes históricos.

Primera temporada: VIP 2014 

La primera temporada de la versión VIP de Calle 7 Honduras, inició el día lunes 1 de diciembre de 2014 presentando a los nuevos participantes famosos que van a competir en esta temporada, más los participantes históricos. El sistema de competencia consistía en que todos los días se enfrentaban los equipos amarillo y rojo, es decir, de lunes a viernes competirán en tres pruebas las cuales valen 100, 200 y 300 puntos y de esta manera se daba a conocer quién era el ganador del día. Por otro lado el equipo perdedor tenía automáticamente a uno de sus integrantes nominados. De esta manera se busca conocer a los cuatro nominados de la semana para la prueba de eliminación en donde se ve quien dejara el programa.

El equipo rojo Campeón
 Adrián Sigfred
 Carlos Alegría
 Isela Sánchez
 Karina Sánchez
 Stefany Galeano

El equipo amarillo Subcampeón
  Gustavo Vallecillo (Capitán)
  Jorge "JCP" Crisanto
  Margarita Hawskin
  Mayra Tercero
  Víctor "Bigtorino" Toryno

Representación Internacional 
Paola Peña es la única Tricampeona Internacional de la franquicia, Campeona en Calle 7 Honduras y en El Salvador, refuerzo en Calle 7 Panamá.

Pruebas 
Día a día en Calle 7 se realizaban diversas pruebas para ver quien era el equipo ganador del día. 
 Temporadas 1-14: Consta de pruebas grupales e individuales.

Secciones 
 El Docu 7: Muestra el día a día detrás de cámaras.
 ADN 7: Muestra como es la vida de los participantes.
 Cámara Indiscreta: Muestra bromas que hacen los competidores.

Online 
Online es un programa de televisión que se encarga de resumir los programas de Calle 7 Honduras emitido los días sábados por Canal 11 a las 13:30 (hora local). Comenzó sus transmisiones el viernes 7 de febrero de 2014. El programa es conducido por Gabriela Galeas y Carlos Zúñiga.

Véase también 
 Calle 7
 Calle 7 (álbum)
 Calle 7 Paraguay
 Calle 7 Ecuador
 Calle 7 Perú
 Calle 7 Bolivia
 Calle 7 Panamá
 Calle 7 El Salvador

Referencias 

Series de televisión de Honduras
Calle 7